Славия (футбольный клуб):

 Славия-Мозырь — белорусский футбольный клуб
 Славия (футбольный клуб, Прага) — чешский футбольный клуб
 Славия (футбольный клуб, Сараево) — боснийский футбольный клуб
 Славия (футбольный клуб, София) — болгарский футбольный клуб